L'édition féminine 1999 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Kristina Brandi remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvija Talaja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Rita Grande.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 1999
Tennis en juin 1999